Bonnie en Clyde, een Amerikaans misdaadduo
 Bonnie and Clyde (film), een film uit 1967
 The ballad of Bonnie and Clyde, een lied geschreven door Mitch Murray en Peter Calander uit 1967
 '03 Bonnie & Clyde, een lied van Jay-Z in samenwerking met Beyoncé uit 2002
 Bonnie & Clyde (lied), een lied van Roxeanne Hazes uit 2019
 Bonnie & Clyde (album), een album van het Duitse schlager duo Fantasy uit 2017